Clermont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clermont Township (Iowa)
 Clermont Township (North Dakota)